Новорысайкино  — поселок в Похвистневском районе Самарской области в составе сельского поселения Рысайкино.

География 
Находится на расстоянии примерно 13 километров по прямой на север от районного центра города Похвистнево.

История
Поселок был основан в начале XX века.

Население 
Постоянное население составляло 85 человек (чуваши 78%) в 2002 году, 73 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Похвистневского района